

Musique

Album 

 Remember Me est un album de Sage the Gemini (2014).

Chanson 

 Remember Me est une chanson de Willie Nelson.
 Remember Me est une chanson d'Otis Redding.
 Remember Me est une chanson de Diana Ross.
 Remember Me est une chanson de Blue Boy.
 Remember Me est une chanson issue du film d'animation Coco

Télévision 

 Remember Me est un téléfilm réalisée par Lex Marinos en 1985 ;
 Remember Me est une série télévisée britannique, sorti en 2014.
 Remember Me est le titre de l'épisode 9 de la saison 2 de la série télévisée The 100

Littérature 

 Remember Me - Firebirds est un roman de Nancy Farmer.
 Souviens-toi (Remember Me) est un roman de Mary Higgins Clark.

Cinéma 

 Remember Me? est un film de Nick Hurran sorti en 1997 ;
 Remember Me est un film sorti en 2010, avec Robert Pattinson en acteur vedette ;
 Remember Me est un film américain de Steve Goldbloom sorti en 2016 ;
 Remember Me est une comédie dramatique américano-franco-espagnole réalisée par Martin Rosete et sortie en 2019.

Jeu vidéo 

Remember Me est un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 2013.

Voir aussi